Bifi steht
 für einen Cocktail, siehe B52 (Cocktail)

BiFi steht für
 die Bibliothèque du film, eine Filmbibliothek in Paris
 den Markennamen einer Minisalami, siehe BiFi

Siehe auch:
 Biffi

Abkürzung